Чуйкевич — украинская фамилия. Известные носители:

 Чуйкевич, Василий Никифорович (1642—после 1710) — генеральный судья Войска Запорожского.
 
 Чуйкевич, Сергей Петрович (1874—?) — полковник 42-й артиллерийской бригады, герой Первой мировой войны.
 Чуйкевич, Фёдор Александрович (1685 или 1695—1759, или 1764) — украинский правовед периода Гетманщины.

См. также 
 Чуйкевичи — дворянский род.